Па́вол Пи́тоняк (; ) — словацкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Словакии участник двенадцати  (лучший результат — четырнадцатое место в ). В составе смешанной сборной Словакии участник четырёх  (лучший результат — восьмое место в ). В составе смешанной парной сборной Словакии участник двух  (лучший результат — семнадцатое место в ).

В «классическом» кёрлинге играет в основном на позиции четвёртого. Скип команды.

Как тренер сборной Словакии по кёрлингу на колясках участник зимних Паралимпийских игр 2018 и .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Павол — представитель большой семьи словацких кёрлингистов: трое из его братьев (Франтишек, Томаш и Петер) играют с Паволом в одной команде на национальных и международных турнирах и чемпионатах; ещё один брат Душан играет в кёрлинг на колясках (Павол и Франтишек бывают тренерами его команд на чемпионатах мира и Паралимпийских играх); многие другие члены семьи тоже играют в кёрлинг или являются тренерами по кёрлингу.

Примечания

Ссылки 
 
  (все матчи в официальных турнирах Чешской федерации кёрлинга с участием этого игрока)
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Словакии
Тренеры по кёрлингу Словакии